Herculis 2017 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 21 lipca w Monako. Zawody były jedenastą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2017.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki reprezentantów Polski

Mężczyźni 
 bieg na 1500 m: 8. Marcin Lewandowski – 3:34,04
 skok o tyczce: 1. Piotr Lisek – 5,82

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 7 rekordów krajowych w kategorii seniorów:

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2017

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2017 w lekkoatletyce
Herculis
2017 w Monako